ha sido el nombre de dos buques de la Armada Imperial Japonesa:

 El Akitsushima, un crucero protegido activo desde 1894, reclasificado como buque de entrenamiento en 1921 y desguazado en 1927.
 El Akitsushima, un portahidroaviones y buque-taller de hidroaviones pesados, activo desde 1942 y hundido en 1944.

Nombres de buques de guerra de Japón